

Codici 
 wur – codice ISO 639-3 della lingua wurrugu

Mineralogia 
 Wur – abbreviazione di wurtzite

Note